Каяла — река, упоминаемая в «Слове о полку Игореве»
 Каяла — станция Северо-Кавказской железной дороги